Захват Капитолия США:
 Захват и сожжение Капитолия США британскими войсками в 1814 году.
 Захват Капитолия США сторонниками президента Трампа в 2021 году.